В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Chicago 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 7–5, 6–4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (переможницяsse)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)

 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Ameritech Cup